Granton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Granton (del av en befolkad plats), Tasmanien, Glenorchy,

USA 

 Granton (ort), Wisconsin, Clark County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar